Джон Фенн (15 червня 1917 року, Нью-Йорк, США — 10 грудня 2010, Ричмонд, Вірджинія) — американський хімік-аналітик, професор, лауреат Нобелівської премії з хімії 2002 року.
 Шерілін Фенн (; 1 лютого 1965) — американська акторка.